K League 2013 puede hacer referencia a:

 K League Classic 2013, (Primera División);
 K League Challenge 2013, (Segunda División);